Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2002—2003 — 61-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона здобув Маккабі (Тель-Авів).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Хапоель (Кфар-Сава) було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 
 Чемпіонат Ізраїлю на rsssf 

2002—2003
Ізраїль
Ізраїль
2002 в Ізраїлі
2003 в Ізраїлі